Vâlcele – comune del distretto di Covasna in Romania
 Vâlcele – comune del distretto di Olt in Romania
 Vâlcele – affluente del fiume Trotuș in Romania